Zacatonal kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Zacatonal, Acapetahua, 
 Zacatonal, Amatenango de la Frontera,